Alcudia de Veo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcudia de Veo (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Alcudia de Veo (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar